Gordon McLennan ist der Name folgender Personen:

* Gordon McLennan (Rugbyspieler) (1915–1966), australischer Rugby-League-Spieler
 Gordon McLennan (Politiker) (1924–2011), britischer Politiker (CPGB)
 Gordon McLennan (Eiskunstläufer), kanadischer Eiskunstläufer
 Gordon McLennan (Filmproduzent), Filmproduzent